Строи́телей — название населённых пунктов в России:

 Строителей — посёлок в составе города Дзержинска Нижегородской области.
 Строителей — посёлок в Буденновском районе Ставропольского края.
 Строителей — бывшее официальное название посёлка в составе Ярославля.
Строителей — до 2021 г. название посёлка Строитель в Плесецком районе Архангельской области.

См. также 
 Проезд Строителей
 Проспект Строителей
 Улица Строителей